Pojęcia ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Ainulindalë – Wielka Muzyka Valarów
 Ainulindalë – pierwszy okres historii Ardy
 Ainulindalë – opowieść zawarta w Silmarillionie